Керимов, Юсиф: Керимов, Юсиф Мусеибович (1926—1997) — азербайджанский инженер, изобретатель.
 Керимов, Юсиф Ханкиши оглы (1925—1995) — советский азербайджанский нефтяник.